Niemcy:
 Odenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis

Osoby:
 Aloys Odenthal – niemiecki architekt
 Andreas Odenthal – niemiecki teolog
 Joop Odenthal – holenderski piłkarz  
 Karina Odenthal – niemiecka pisarka
 Willy Odenthal – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Odendahl